, na mitologia grega, foi a mãe de Esculápio.

Ela era filha do rei Flégias, da Tessália, e amante do deus Apolo. Ela engravidou de Apolo, e ele colocou um corvo de guarda, porém Ischys , filho de Elatus deitou-se com ela.  Zeus matou Ischys com um raio, e Apolo matou Corônis, retirou Esculápio do seu ventre e o criou. O castigo para o corvo foi ser transformado de branco para preto.

Árvore genealógica baseada em Higino

Mitologia grega
Apolo